Het vrouwendubbelspel van het Australian Open 2010 werd door de zussen Serena en Venus Williams gewonnen – ze wisten met succes hun titel te verdedigen. De Williams-zussen versloegen in de finale de als eerste geplaatste Cara Black en Liezel Huber met 6–4 en 6–3.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Australian Open
 Uitslagen vrouwendubbelspel op de officiële website van de Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2010